Ventidue unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Fortune:

 – nave in servizio nel 1512.
 – nave in servizio nel 1522.
 – ex nave da guerra francese Fortunee, catturata nel 1627 e radiata nel 1635.
 – nave da 12 cannoni dei Cavalier, catturata dai Roundhead nel 1644 e ribattezzata Robert.
 – nave da 12 cannoni dei Cavalier acquistata nel 1644 e catturata dai Roundhead quello stesso anno; rinominata Dove, andò perduta nel 1650.
 – nave catturata nel 1651 e ricatturata poi dagli olandesi nel 1652.
 – brulotto da 12 cannoni catturato nel 1652 e radiato 1653.
 – nave da guerra da 32 cannoni, ex francese Fortunee catturata nel 1653 e radiata nel 1654.
 – brulotto da 6 cannoni catturato nel 1666 e perduto l'anno successivo.
 – flyboat da 4 cannoni catturato agli olandesi nel 1666 e affondato nel 1667.
 – flyboat da 8 cannoni catturato agli olandesi nel 1672 e radiato nel 1674.
 – nave deposito acquistata nel 1699 e naufragata nel 1700.
 – nave deposito catturata nel 1700 e radiata nel 1702.
 – nave deposito da 24 cannoni varata nel 1709 e radiata nel 1713.
HMS Fortune – sloop da 14 cannoni varato nel 1744 come HMS Falcon, catturato dai francesi nel 1745, ricatturato nel 1746 e rinominato Fortune; radiato nel 1770.
 – sloop da 10 cannoni, acquistato nel 1770 e radiato nel 1772.
 – sloop da 14 cannoni varato nel 1778 e catturato dai francesi nel 1780.
 – sloop da 14 cannoni catturato agli americani nel 1779 e perduto nel 1780.
 – sloop da 14 cannoni varato nel 1780 e naufragato nel 1797.
 – sloop da 18 cannoni catturato ai francesi nel 1798 e ricatturato da loro nel 1799.
 – cacciatorpediniere della classe Acasta, varato nel 1913 e affondato nel 1916 durante la battaglia dello Jutland.
 – cacciatorpediniere della classe F varato nel 1934, ceduto alla Royal Canadian Navy nel 1943 e rinominato HMCS Saskatchewan, radiato nel 1946.